P4:
 P4 — сокращенное название одноядерного микропроцессора компании Intel
 P4 — альтернативное название малого спутника Плутона Кербера, открытого в 2011 году
 P4 — сокращенное название системы управления версиями Perforce
 P4 - формула молекулы белого фосфора
 P4 и P'4 - типы французских ядерных реакторов
P4 —  язык программирования.